Jacentów (powiat Konecki), een plaats in het Poolse district Konecki, woiwodschap Święty Krzyż
 Jacentów (powiat Opatowski), een plaats in het Poolse district Opatowski, woiwodschap Święty Krzyż